Howe (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Illa de Lord Howe, illa volcànica al Mar de Tasmània entre Austràlia i Nova Zelanda 
 LeAnne Howe (Oklahoma, 1951), escriptora choctaw 
 Oscar Howe (Crow Creek, Dakota del Sud, 1915-1983), artista sioux yanktonai 
 Robert George Howe (Derby, Anglaterra, 1893-1981), diplomàtic britànic 
 Steve Howe (Londres, 1947), guitarrista i músic de rock